

Localidades

Irondale (Alabama)
Irondale (Geórgia)
Irondale (Missouri)
Irondale (Ohio)

Ou ainda:
Port Hadlock-Irondale

Desambiguações de topônimos